Объём кода:
 Количество строк кода в программировании
 Объём кода — одно из свойств кода в теории кодирования

См. также 

 Граница кода
 Расстояние кода